Ни́жний О́дес () — посёлок городского типа в Республике Коми, входит в состав муниципального района Сосногорск, центр городского поселения Нижний Одес, которому административно подчинены посёлки Конашъёль и Нефтепечорск.

Население —  чел. ().

История 
Возник в начале 1960-х годов в связи с разработкой Западно-Тэбукского нефтяного месторождения, а также активацией Новоземельского полигона в качестве базы кинофотодокументалистов. Расположен в центральной части Сосногорского района в верховьях реки Нижний Одес (правый приток реки Ижмы), в 437 км от города Сыктывкара. 24 мая 1964 года Президиум Верховного Совета Коми АССР подписал Указ «об образовании Нижнеодесского поселкового совета», дату подписания которого можно с уверенностью считать годом основания посёлка, хотя в то время в Нижнем Одесе уже проживало 2390 человек. Численность населения (на 1 января 2006 года): 11 760 чел. (в 2008 году — 11 319), в том числе в посёлке Конашъёль — 182.

Современное состояние 
Градообразующее предприятие посёлка Нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «ОАО Тэбукнефть» (в 2003 году полностью приобретено ОАО «ЛУКОЙЛ»). В черте посёлка находится комплексный цех добычи нефти и газа (КЦДНГ-1), Нижнеодесский филиал УТТУ (транспортное предприятие), СТО «Транссервис», магазины автозапчастей «АвтоМир» и «Сектор Газа», предприятие по производству хлебобулочных изделий ИП «Помалейко А.И», две средних общеобразовательных школы, три детских дошкольных учреждения, центр дополнительного образования детей, несколько спортивных секций (лыжи, волейбол, мини-футбол), школа искусств, дом культуры, детская и взрослая библиотеки, больница, отделение связи, общественная баня и прачечная, допофис банка «Открытие», филиал «Сбербанка», стадион, храм преподобного Сергия Радонежского.

Население

Примечания

Ссылки 
 Городское поселение «Нижний Одес»

Посёлки городского типа Коми
Населённые пункты муниципального района Сосногорск